Pedemonte ima više značenja:
 Pedemonte, Genoa
 Pedemonte, Sondrio
 Pedemonte, Vercelli
 Pedemonte, Verona
 Pedemonte, Vicenza